Jack English ist der Name folgender Personen:

* Jack English (Fußballspieler, 1886) (John Cogal English; 1886–1953), englischer Fußballspieler und -trainer
 Jack English (Fußballspieler, 1923) (John English; 1923–1985), englischer Fußballspieler